Karakoro est une commune rurale du Mali
 Le Karakoro est une rivière ouest africaine
 Karakoro est une ville de Côte d'Ivoire